Gibney ist der Familienname folgender Personen:
 Alex Gibney (* 1953), US-amerikanischer Regisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent
 Claude Gibney Finch-Davies (1875–1920), britischer Soldat und Maler
 Frank Bray Gibney (1924–2006), US-Journalist und Buchautor
 Matthew Gibney (1835–1925), irisch-australischer Bischof
 Rebecca Gibney (* 1964), neuseeländische Schauspielerin
 Sheridan Gibney (1903–1987), US-amerikanischer Drehbuchautor
 Susan Gibney (* 1961), US-amerikanische Schauspielerin

Sonstiges:
 Gibney Reef, Riff im Archipel der Windmill-Inseln, Antarktis